

Geografia
Inia – monte dell'Angola
Inia – villaggio di Cipro

Sigle
INIA, acronimo di Ibrahim Nasir International Airport, attuale Velana International Airport

Zoologia
Inia – genere di delfini di fiume 
Inia araguaiaensis – delfino dell'Araguaia
Inia boliviensis – delfino boliviano
Inia geoffrensis – inia, bonto o delfino delle Amazzoni